

Aziende 
 Rainier Motor Car Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1905 al 1911

Geografia
Stati Uniti d'America
 Rainier – città della Contea di Columbia, Oregon
 Rainier – città della Contea di Thurston, Washington

Onomastica
 Rainier – variante francese del nome proprio Raniero